Ри́чард То́мпсон:
 Томпсон, Ричард (род. 1985) — спортсмен из Тринидада и Тобаго.
 , сэр (род. 1940) — британский врач.
 Томпсон, Ричард Джон (род. 1949) — британский музыкант. В 2003 году попал в Rolling Stone «100 величайших гитаристов всех времён».
 Томпсон, Ричард Лесли (1947—2008) — американский учёный-математик.